Vacanza - limitato periodo di astensione da abitudini e obblighi quotidiani, di solito trascorso in luoghi diversi dalla residenza abituale (turismo)
Vacanza – in fisica o chimica, il movimento o l'assenza di un qualche elemento
Difetto di vacanza – difetto proprio dei cristalli
Vacanza studio – viaggio che un individuo intraprende verso un paese estero con il fine di migliorare o approfondire la conoscenza di una lingua straniera sfruttando forme di immersione linguistica

Pagine correlate 
 Vacanze (disambigua)
 La vacanza